

Patronyme 

 Craig Garside (1985-), footballeur gallois ;
 Katie Jane Garside (1968-), auteure, compositeur, interprète, photographe, cinéaste et artiste anglaise.

Mathématiques 
 Système de Garside, donnée d'un couple .